Русла́н Ива́нович Мага́ль (24 сентября 1991 года, Воронеж) — российский футболист, защитник воронежского «Факела».

Биография 
Родился в Воронеже. Воспитанник воронежской СДЮШОР-14. До 22-летнего возраста выступал за любительские клубы, первым стал «Кристалл» из Воронежа. В 2009 году играл в Первенстве ЛФЛ за вторую команду воронежского ФСА и «Магнит» из Железногорска. После играл за «Факел-М». С клубом «Выбор-Курбатово» (Воронеж) футболист в 2014 году поднялся из любительского первенства на профессиональный уровень. Дебют в Первенстве ПФЛ состоялся 12 июля 2014 года в матче против «Тамбова» (0:3). Четырьмя днями ранее сыграл за «Выбор-Курбатово» в 1/256 финала Кубка России против «Соляриса» (1:0).

В 2015 году перешел в «Сочи», а затем в «Сибирь», где дебютировал в ФНЛ 11 июля 2015 года в матче против «Волгаря» (1:1). Проведя в «Сибири» 3 сезона, перешел в «Балтику».

В 2019 году присоединился к московскому «Торпедо». Четвертьфиналист Кубка России 2019/20.

Летом 2021 года подписал контракт с воронежским «Факелом». В сезоне 2021/22 стал серебряным призёром первого дивизиона.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Факел»
 Серебряный призёр Первого дивизиона: 2021/22

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Выбор-Курбатово»
Игроки ФК «Сочи» (2013)
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж